Легион почёта — название некоторых государственных наград, созвучно с французским орденом Почётного легиона.

 Орден «Легион почёта» — военная награда США
 Орден «Легион почёта» — военная награда Филиппин